GAQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Gao-Korogoussou (Mali)
 gaq – codice ISO 639-3 della lingua gata'